El municipio de Lewis (en inglés: Lewis Township) es un municipio ubicado en el condado de Mille Lacs en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 52 habitantes y una densidad poblacional de 0,56 personas por km².

Geografía 
El municipio de Lewis se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.21 km², de la cual 92,44 km² corresponden a tierra firme y (0,82 %) 0,76 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 52 personas residiendo en el municipio de Lewis. La densidad de población era de 0,56 hab./km². De los 52 habitantes, el municipio de Lewis estaba compuesto por el 80,77 % blancos, el 3,85 % eran de otras razas y el 15,38 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 3,85 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Mille Lacs